Léopoldville était le nom de la ville de Kinshasa entre 1881 et 1965.
 Léopoldville était le nom d'une province du Congo belge puis du Congo-Léopoldville de 1936 à 1963.
 Léopoldville est le nom de plusieurs paquebots de la Compagnie maritime belge.